Choroba kociego pazura inaczej gorączka kociego pazura
 Pazura (polskie nazwisko) – polskie nazwisko

Zobacz też 
 Pazur
 Kapitan Pazur – gra komputerowa